

Personnalités 

 Anatole-Marie-Théodore Ruty (1822-1883), homme politique français, pair de France ;
 Charles-Étienne-François Ruty (1774-1828), général d’artillerie, conseiller d'État, pair de France ;
 Jean-Luc Ruty (né en 1959), footballeur français ;
 Marcel-Pierre Ruty (1868-1937), peintre, décorateur et illustrateur français.

Lieux 
 Rue Ruty, maintenant rue Marsoulan, dans le  arrondissement de Paris ;
 Caserne Ruty, bâtiments de garnison à Besançon, dans le département du Doubs, en France.